Der Rajon Pustomyty (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 110.000 Einwohnern. Er lag im Herzen der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 953 km².

Geographie 
Der Rajon lag im Herzen der Oblast Lwiw und grenzte Norden an die Stadt Lemberg, im Nordnordosten an den Rajon Schowkwa, im Nordosten an den Rajon Kamjanka-Buska, im Osten auf einem kurzen Stück an den Rajon Busk sowie den Rajon Solotschiw, im Südosten an den Rajon Peremyschljany, im Süden an den Rajon Mykolajiw sowie im Westen an den Rajon Horodok.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1959 und ist seit 1965 in seiner heutigen Form; das Rajonsgebiet setzt sich aus Teilen der ehemaligen Rajone Schtschyrez, Sokilnyky, Brjuchowytschi, Wynnyky, Nowyj Jarytschiw und Bobrka zusammen.

2018 wurde eine Partnerschaft mit dem Saar-Pfalz-Kreis beschlossen. 

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Lwiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinden, 19 Landratsgemeinden und 4 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 102 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Pustomyty
Rajon Lwiw
Aufgelöst 2020